

Astronomie 
  (431) Néphélé est un astéroïde.

Entomologie 
 Nephele est un genre de lépidoptères de la famille des Sphingidae.

Mythologie 
 Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner deux entités parfois confondues :
 Néphélé (ancêtre des centaures), une nuée qui s'unit avec Ixion ;
 Néphélé (épouse d'Athamas), mère de Phrixos et Hellé.
Voir aussi 
 Les Néphélées sont, dans la mythologie grecque, les nymphes de la pluie, sœurs des naïades.